Plusieurs lieux au Nouveau-Brunswick (Canada) portent le nom de Richibouctou:

Cap-de-Richibouctou, un district de services locaux;
Richibouctou, une ville;
Richibouctou 15, une réserve indienne;
Richibouctou-Village, un hameau;
Rivière Richibouctou, une rivière.

Voir aussi 
 Bouctouche, dont le nom aurait la même origine.

Homonymie de toponyme